Canal D concerne deux chaînes de télévision :
 Canal D, une chaîne de télévision québécoise
 Canal D, une chaîne de télévision française